Моа, дінорніс (від  — «жахливий птах»), гігантський моа — рід вимерлих птахів з родини моєвих ряду моаподібних. Ендемік Нової Зеландії.

Опис 
Моа сягали заввишки 3,6 м і важили 230—278 кг. Рештки відомі з пліоценових і четвертинних відкладень Нової Зеландії. Яйця дінорнісів важили до 8 кг.

Види 
 Dinornis novaezealandiae
 Dinornis robustus

Таксономія 
Кладограму побудовано за матеріалами аналізу, здійсненого в 2009 р. Bunce et al.:

Ресурси Інтернету

Примітки 
 

Моаподібні
Птахи пліоцену
Птахи плейстоцену
Вимерлі птахи голоцену
Вимерлі нелітаючі птахи
†